Las Haciendas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Haciendas, Michoacán de Ocampo, Aquila, 
 Las Haciendas, Hidalgo, Apan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar